SV Beuel 06 (celým názvem: Sportverein Beuel 06) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Bonn ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1906 pod názvem Beueler FV 06. Svůj současný název nese od roku 1945. Od sezóny 2017/18 působí v Kreislize A Bonn, deváté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Franz-Elbern-Stadionu s kapacitou 6 000 diváků. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Největším úspěchem klubu je vítězství v Gaulize Mittelrhein ze sezóny 1937/38, jedné ze skupin tehdejší nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa. Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl gymnastiky.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1906 – Beueler FV 06 (Beueler Fußballverein 06)
 1924 – fúze s FV Alemannia 1919 Beuel ⇒ SV Beuel 06 (Sportverein Beuel 06)
 1943 – KSG FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn (Kriegssportgemeinschaft FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SV Beuel 06 (Sportverein Beuel 06)

Získané trofeje 

 Gauliga Mittelrhein ( 1× )
 1937/38

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1936–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 2
 1940–1941: Gauliga Mittelrhein
 1941–1943: Bezirksliga Köln-Aachen
 1943–1944: Gauliga Köln-Aachen
 1947–1949: Rheinbezirksliga – sk. 2
 1949–1950: Landesliga Mittelrhein
 1950–1954: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1959–1974: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1978–1981: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1990–1997: Bezirksliga Mittelrhein – sk. 3
 1997–2001: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 2001–2006: Kreisliga A Bonn
 2006–2011: Bezirksliga Mittelrhein – sk. 2
 2011–2013: Kreisliga A Bonn
 2013–2014: Bezirksliga Mittelrhein – sk. 2
 2014–2016: Kreisliga A Bonn
 2016–2017: Bezirksliga Mittelrhein – sk. 2
 2017– : Kreisliga A Bonn

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1943/44: Klub v soutěži účinkoval pod společným názvem KSG FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1906
Bonn